Ridda steht für 
 Apostasie im Islam
 die Ridda-Bewegung (632–633) auf der arabischen Halbinsel, siehe Ridda-Kriege